Örtagården kan syfta på:

Örtagården, Malmö – ett delområde i Malmö kommun
Örtagården, Västerås kommun – en tätort i Västerås kommun
Öckerö (ö) – en trädgårdsanläggning på Öckerö